Arrivano i corti è stato un festival internazionale di cortometraggi nato nel 1997 e conclusosi nel 2008. Si svolgeva presso il comune laziale di Montelanico.

Storia 
La manifestazione promuoveva il linguaggio del cortometraggio come valida forma espressiva ed è rivolta a registi e case di produzione indipendenti. Il festival promuoveva in particolar modo il cinema italiano, ed era gemellato con Kimuak e Leith Film Fest, che fanno lo stesso, rispettivamente per il cinema basco e scozzese. Arrivano i corti finanziava inoltre un archivio on-line che ospitava i cortometraggi vincitori, visionabili sul sito ufficiale, ed un filtro per i cortometraggi presenti nella rete. Al sito del festival era inoltre legato il concorso One Minute Freedom, che si svolgeva su internet ed era dedicato a opere della durata di 60 secondi, titoli di testa e di coda compresi.

Il festival manteneva la memoria di Gian Maria Volonté, e per disposizioni del defunto attore consegnava un premio in suo onore tramite l'associazione Gian Maria Volonté di Velletri.

La scelta di una piccola città come location era dovuta all'ideologia glocal, alla natura underground del festival e alla convinzione che il cinema non debba essere impersonale, posizioni ribadite edizione dopo edizione. La necessità di un ambiente raccolto e conviviale è il presupposto per scambi efficaci tra attori e registi, tenendo presente che "...i cortometraggi son fatti da persone, non da case di produzione multimiliardarie". La cerimonia di premiazione era infatti a base di vino rosso e prodotti tipici locali.

Fino al 1998 il miglior film veniva premiato con opere di un artista contemporaneo, diverso ogni anno. Alla cerimonia finale di quella edizione, proprio il vincitore fu avvisato dal secondo classificato di avere uno scarabeo nel bicchiere di vino rosso, con il quale stava brindando. Nacque così l'idea del nome del premio assegnato.

Premi 

 Scarabeo rosso al miglior film 
 Scarabeo nero assegnato al film che mostra maggiore originalità o spirito di ricerca
 Premio del pubblico
 Miglior attrice
 Miglior attore
 Miglior soggetto
 Miglior sceneggiatura
 Miglior fotografia
 Miglior montaggio
 Miglior musica
 Premio Gian Maria Volonté per il miglior cortometraggio con tematiche sociali
 Trofeo Arrivano i corti o menzione speciale

Albo d'oro 
 1997 - Mille scalini, di Americo Tiberi
 1998 - La danza dell'anima, di N. Mostarda
 1999 - Arturo, di Pascal Zullino, Vito Cea e Ignazio Olivieri
 2000 - Ecce agnus dei, di Claudio Dezi
 2001 - La colazione,  di Elena La Ferla
 2003 - Rosso fango, di Paolo Ameli
 2004 - La ofrenda, di Alejandro Fernandez
 2006 - El gran Zambini, di Igor Legarreta ed Emilio Pérez
 2007 - Meridionali senza filtro, di Michele Bia

Collegamenti esterni 
 

Festival cinematografici italiani del passato
Festival cinematografici nel Lazio